From Dark to Light () —
второй коммерческий микстейп американского рэпера NLE Choppa. Он был выпущен на лейбле NLE Choppa Entertainment под эксклюзивной лицензии Warner Records 1 ноября 2020 года на 18-летие исполнителя. Микстейп был анонсирован в октябре 2020 года вместе с обложкой, датой выпуска и отрывками песен. Он содержит гостевые участия от Big Sean и Ink. Песня «Bryson» была названа в честь первого имени исполнителя, она стала первым и единственным синглом и была выпущена вместе с музыкальным видео. Микстейп содержит тематику медитации и позитивного отношения к миру, это в корне отличается от предыдущей работы NLE Choppa под названием Top Shotta.

Список композиций 
Адаптировано под Tidal.

Чарты

Примечания 

Альбомы Warner Bros. Records
Микстейпы 2020 года
Хип-хоп-альбомы США
Альбомы NLE Choppa